Sankt Nicolai församling eller Sankt Nikolai församling kan syfta på:

Sankt Nicolai församling 
Sankt Nicolai församling, 1260–1907, namnändrat till Storkyrkoförsamlingen år 1907 och till Stockholms domkyrkoförsamling 1989
 Sankt Nicolai församling, Nyköping – en tidigare församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun –1953
 Nyköpings Sankt Nicolai församling – en tidigare församling i Nyköpings kontrakt i Strängnäs stift 1953–2014
 Sankt Nicolai församling – innan 1550 namnet på Arboga landsförsamling

Sankt Nikolai församling 
Sankt Nikolai församling, Halmstad – en tidigare församling i Halmstads och Laholms kontrakt i Göteborgs stift –2016
Sankt Nikolai församling, Skara stift – en tidigare församling inforlivad i Skara stadsförsamling på 1500-talet
 Sankt Nikolai katolska församling – en församling inom Romersk-katolska kyrkan i Stockholms katolska stift 1961–

Nikolai församling 
Nicolai församling- en tidigare församling i Göteborg